Gótico puede referirse a:

Los godos 

 Lo relativo al pueblo godo, un grupo de entre los pueblos germánicos;
 Idioma gótico, una lengua muerta germana que fue hablada por los antiguos godos;
 Gótico de Crimea, variante local de esa lengua;
 Alfabeto gótico, adaptación del alfabeto griego al idioma gótico;
 Guerra gótica, denominación de varias guerras entre godos y romanos; 
 Claudio II o Claudio Gótico, emperador romano que usó ese cognomen;

Arte 

Arte gótico, desarrollado en Europa Occidental desde finales del  hasta comienzos del  (no debe confundirse con el arte de los godos, aunque el origen de la denominación tenía esa intención peyorativa):
Escultura gótica;
Pintura gótica;
Arquitectura gótica;
Periodos, épocas o fases del gótico (la periodización se acuñó por la historiografía del arte especialmente para la arquitectura y para la zona del centro de Francia — las etiquetas «arcaico», «clásico», «manierista» y «barroco» corresponden a una visión evolutiva de los estilos artísticos):
Gótico inicial, primer gótico, gótico primitivo, gótico preclásico o gótico arcaico;
Arte cisterciense (asociado al comienzo de la Orden del Císter)
Gótico pleno, puro, alto gótico o gótico clásico;
Gótico radiante (rayonnant) o gótico manierista;
Gótico tardío, tardogótico, gótico final o gótico barroco;
Gótico florido;
Gótico flamígero (flamboyant);
Gótico internacional (véase Pintura gótica internacional);
Estilos góticos locales:
Gótico angevino, gótico Plantagenet o gótico occidental;
Gótico italiano:
Duecento ();
Pintura del Duecento;
Trecento ();
en Italia el Quattrocento () no es considerado ya gótico, sino Renacimiento;
Gótico en Europa Central:
Hallenkirche o Iglesia de salón;
Gótico báltico, gótico hanseático o gótico de ladrillo;
Gótico inglés:
Primer gótico inglés (Early English), gótico inicial en Inglaterra;
Gótico decorado o curvilíneo (Decorated Gothic), gótico pleno en Inglaterra;
Gótico perpendicular (Perpendicular Gothic), gótico final en Inglaterra;
En la península ibérica (gótico español):
Por artes:
Arquitectura gótica en España;
Pintura gótica en España;
Escultura gótica en España;
Por reinos:
Estilo manuelino, gótico final en Portugal;
Gótico isabelino o estilo Reyes Católicos, gótico final en Castilla;
Gótico de la Corona de Aragón;
Gótico aragonés, expresión habitualmente utilizada para el gótico en el Reino de Aragón, aunque puede designar al de toda la Corona, incluyendo el Reino de Valencia, el Reino de Mallorca y los condados catalanes;
Gótico levantino, gótico final en los reinos orientales o mediterráneos de la Corona de Aragón (el Levante español);
Gótico catalán, en Cataluña;
Gótico valenciano, en el Reino de Valencia;

 Arquitectura neogótica, estilo historicista (especialmente en arquitectura), desarrollado a partir del . No se debe confundir con el arte gótico, medieval.
 Gótico muscular, fase del neogótico.

Tipografía 

 Escritura gótica, un tipo de letra que tiene su origen en el  y que fue posteriormente usada en la imprenta.

Historia militar 

 Línea Gótica, línea defensiva alemana en los Apeninos en la etapa final de la Segunda Guerra Mundial.

Literatura, música, cine 

La utilización del adjetivo «gótico» como equivalente a «siniestro» o «morboso», que se establece a partir de la revitalización del medievalismo en la época romántica:
 Narrativa gótica o literatura de terror (véase también novela de terror):
 Colección Gótica, colección editorial de narrativa gótica de la editorial española Valdemar;
 Gótico sureño, subgénero de la novela gótica en Estados Unidos;
 Cinematografía de terror gótico:
 Historieta de terror gótico;
 Videojuego gótico;
 Subcultura gótica, un movimiento subcultural contemporáneo (desde finales del ), con diversas manifestaciones:
 Música gótica, concepto que se aplicaba a la música de la Edad Media y periodo gótico (siglos XIII al XV);
 Desde finales del  también se aplica, como género musical dentro de la subcultura gótica:
 Rock gótico, estilo musical dentro del rock;
 Metal gótico, estilo musical dentro del metal;
 Gothic (álbum), de la banda inglesa Paradise Lost;
 Gothic Lolita, estilo de moda japonesa.

Obras literarias y artísticas 

 American Gothic, cuadro de Grant Wood;
 Gothic (película), de Ken Russell, 1986;
 L.A. Gothic, proyecto fílmico de John Carpenter.

Otros usos 

 Ajedrez gótico
 Horno gótico
 Mural gótico
 Barrio Gótico de Barcelona
 Gotham City (Ciudad Gótica) en la historieta Batman.
Góticos southpark (personaje de south park denominado góticos)

Referencias